Goodwill (Dakota Południowa)
 Goodwill – wartość firmy
 Goodwill Games – Igrzyska dobrej woli